Adolf Sahanek (-1899), c. k. radca rachunkowy
 Adolf Sahanek (-1911), c. k. sędzia